Den Namen Badhus tragen zwei Orte in der Schweiz:
der Weiler Badhus LU an der Grossen Fontannen in der Gemeinde Doppleschwand, Kanton Luzern
die Ortschaft Badhus BE südlich von Heimenschwand in der Gemeinde Buchholterberg, Kanton Bern